Abbott může být:

místopisné jméno
 Abbott (Arkansas)
 Abbott (Mississippi)
 Abbott (Texas)

příjmení
 Abbott (příjmení) – příjmení běžné v anglosaském světě
 Berenice Abbottová – americká fotografka
 Bruce Abbott – americký herec
 Bud Abbott – americký komik
 Edith Abbottová – americká ekonomka, statistička, sociální pracovnice, pedagožka a spisovatelka
 Edwin Abbott Abbott – učitel, spisovatel, teolog
 Emma Abbottová – americká sopranistka
 Greg Abbott – guvernér Texasu
 Gregory Abbott - americký zpěvák
 Margaret Abbottová – americká golfistka
 Tony Abbott – premiér Austrálie

jiné
 Abbott (automobilka)